Шадьма — река в России, протекает по Лодейнопольскому району Ленинградской области, левый приток Ояти.

Исток находится южнее Тервеничей, пересекает дорогу Н142, впадает в Оять в 94 км от её устья, юго-западнее деревни Мустиничи. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100812102000013178.

Примечания 

Притоки Ояти
Реки Лодейнопольского района